Roussopoulos lautet der Nachname folgender Personen:

 Carole Roussopoulos (1945–2009), Schweizer Filmregisseurin und Feministin
 Dimitrios Roussopoulos (* 1936), griechischer Aktivist und Autor
 Theodores Roussopoulos, siehe Theodoros Rousopoulos (* 1963), griechischer Journalist und Politiker.